HMS St. George oder St. George ist der Name folgender Schiffe:

 St. George (1622), ein Schiff mit 60 Kanonen, 1697 als versenkt
 St. George (1626), ein erobertes Schiff, zwischen 1626 und 1632 im britischen Dienst
 Charles (1668), ein Schiff mit 96 Kanonen, 1687 in St. George umbenannt, 1774 abgebrochen
 HMS St. George (1785), ein 98-Kanoen-Linienschiff der Duke-Klasse, 1811 gestrandet
 HMS Britannia (1762), ein 100-Kanonen-Linienschiff, 1812 in St. George, 1819 in Barfleur umbenannt, 1825 abgebrochen
 HMS St. George (1840), ein Linienschiff der Caledonia-Klasse, 1883 verkauft
 HMS St. George (1892), ein Kreuzer der Edgar-Klasse, 1920 abgewrackt